Gemeindehaus St. Matthäus steht für:
 Gemeindehaus St. Matthäus (Augsburg)
 Gemeindehaus St. Matthäus (Ingolstadt)